La 37ª edición de la Copa de baloncesto de Francia (en francés Coupe de France y también conocida como  Trophée Robert Busnel en memoria de Robert Busnel, baloncestista francés fallecido en 1991) fue una competición organizada por la Federación francesa de baloncesto que se celebró entre el 23 de octubre de 2013 y el 11 de mayo de 2014, en la que participaron 54 equipos profesionales y aficionados en un sistema de eliminatoria directa. La final se jugó el 3 de mayo en el Estadio Pierre de Coubertin de París. El campeón fue el JSF Nanterre, que lograba su primer título, derrotando en la final al SLUC Nancy.

Calendario

Treintaydosavos de final 
40 equipos participaron en los treintaydosavos de final : los 15 clubes de la Nationale 1 (el Centre Fédéral nunca participa en la Copa de Francia), los 16 clubes de la Pro B, 6 clubes de la Pro A y 3 clubes de Nationale 2 procedentes del Trofeo Coupe de France 2012 (La Charité-sur-Loire, Kaysersberg y Ouest Lyonnais). Los 10 primeros de la temporada regular de la Pro A 2012-2013 están exentos en la primera ronda.

Dieciseisavos de final

Fase final

Final

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de la Federación Francesa de Baloncesto

Copa de baloncesto de Francia
Deporte en Francia en 2013
Deporte en Francia en 2014
Baloncesto en 2013
Baloncesto en 2014